Osgood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Osgood (Indiana)
Osgood (Missouri)
Osgood (Ohio)

Personen:
Wilfred Hudson Osgood (1875-1947), Amerikaans zoöloog